A220 oder A 220 steht für:
 RFA Wave Victor (A220), britischer Flottentanker der Wave-Klasse
 A220 road, englische A road, siehe Straßensystem in Großbritannien #Weitere A roads

Flugzeuge:
 Airbus A220, europäisch-kanadisches Passagierflugzeug
 Aerotrek A220, slowakisches Leicht(sport)flugzeug, siehe Aeropro Eurofox-2K

Automobile:
 Alpine A220, französischer Sportwagen-Prototyp
 Mercedes-Benz A 220 4MATIC,,  siehe Mercedes-Benz W 176 #Ottomotoren
 Mercedes-Benz A 220 (4MATIC), siehe Mercedes-Benz Baureihe 177 #Ottomotoren

Siehe auch:
 Mercedes-Benz 220

A220